Марго Гланц Шапиро (; род. 28 января 1930, Мехико) — мексиканская писательница, деятель культуры, преподаватель, академик.

Биография 
Родилась в семье еврейских эмигрантов из Одессы Якова Гланца и Елизаветы Шапиро, поженившихся в Одессе и собиравшихся эмигрировать в США, но им не хватило нужных документов, и пара обосновалась в Мексике. Отец дружил с Диего Риверой. Маргарита закончила Национальный автономный университет (1947-1953), где изучала английскую и испанскую литературу, историю изобразительного искусства и театра и где среди её преподавателей были Альфонсо Рейес, Самуэль Рамос, Леопольдо Сеа. Защитила диссертацию по мексиканской литературе в Сорбонне (1953). Преподавала в alma mater, с 1966 – полный профессор. Основала и возглавила университетский журнал Punto de Partida (Отправная точка). Возглавляла Израильско-мексиканский институт культуры (до 1969). В 1971-1974 преподавала в США (Нью-Джерси). Как писатель дебютировала в 1978. В 1983 возглавила крупнейшую культурную институцию страны Национальный институт изящных искусств. В 1986-1988 – атташе по культуре посольства Мексики в Великобритании.

Издания

Художественная проза 
 Las mil y una calorías, novela dietética, México, Premiá, 1978.
 Doscientas ballenas azules, México, La máquina de escribir, 1979; 2da. edición: Doscientas ballenas azules y cuatro caballos..., México, UNAM, 1981.
 No pronunciarás, México, Premiá, 1980.
 La guerra de los hermanos, México, CIDCLI-Editorial Penélope, 1982.
 Родословное древо/ Las genealogías, автобиографический роман. México, Martín Casillas, 1981 (Премия Магды Донато). 2da. edición: Lecturas mexicanas, México, SEP, 1987. 2da. reimpresión: México, Alfaguara, 1998 (англ. пер. 1991, фр. пер. 2009)
 El Día de tu boda, México, SEP / Martín Casillas, 1982.
 Синдром кораблекрушения/ Síndrome de Naufragios, México, Joaquín Mortiz, 1984. (Премия Хавьера Вильяуррутии).
 De la amorosa inclinación a enredarse en cabellos, México, Océano, 1984.
 Apariciones, México, Alfaguara, 1996. 2da. edición: México, Alfaguara / Universidad del Claustro de Sor Juana, 2002.
 Zona de derrumbe, Rosario, Beatriz Viterbo, 2001.
 El rastro, Barcelona, Anagrama, 2002 (финалист премии Эрральде за роман, премия Хуаны Инес де ла Крус, англ. пер. 2005)
 Animal de dos semblantes, Santiago de Chile, Editorial LOM, 2004 (новая версия романа  Zona de derrumbe).  
 Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, Barcelona, Anagrama, 2005.
 Zona de derrumbe, 2da. ed., Rosario, Beatriz Viterbo, 2006.
 Las genealogías, Valencia, Editorial Pre-Textos, 2006.
 Saña, Lima, Sarita Cartonera, 2006; México, Era, 2007; Valencia, Editorial Pre-Textos, 2007.
 Coyolxauhqui, trad. al náhuatl de Librado Silva Galeana, Ilustraciones de María Figueroa, México, INAH/ CONACULTA / Un dos tres por mí, 2008.
 México: el derrumbe, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2010, (Colección Los gatos sabrán…).
 Saña (исправл. и дополн. изд.), Buenos Aires, Eterna Cadencia Editora, 2010.
 Las genealogías, Buenos Aires, Bajo La Luna, 2010.
 Coronoda de Moscas, México, Editorial Sexto Piso, 2012, (Fotografías de Alina López Cámara).
 Las genealogías, México, Alfaguara, 2013.

 Yo también me acuerdo, México, Sexto Piso, 2014.
 Simple Perversión Oral, México, La Caja de Cerillos/CONACULTA, 2015.
 La cabellera andante, México, Alfaguara, 2015.
 Por breve herida, México, Sexto Piso, 2016.
 Autorretrato con la boca abierta в журнале «Dossier», Chile, декабрь 2015.
 Médula espinal в сборнике «Relatos enfermos», México, Conaculta/Literal, 2015.
 La hija de Trotski в сборнике «Me lo llevaré a la sepultura», MALBA, 2016.
 Y los sueños, sueños son, журнал Vanity Fair, май 2016.

Эссеистика, литературная критика 
 Viajes en México, Crónicas extranjeras, (introducción, selección y traducción), Secretaría de Obras Públicas, 1963; Reedición: México, Fondo de Cultura Económica, 1986. 
 Tennessee Williams y el Teatro Norteamericano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1964. 
 Narrativa Joven de México (coord. y pról.), México, Siglo XXI, 1969. 
 Onda y escritura, jóvenes de 20 a 33 (pról. y ant.), México, Siglo XXI, 1971. 
 Un folletín realizado: La aventura del Conde de Raousset-Boulbon (pról., trad. y ant.), México, Sep Setentas, 1972; segunda edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. 
 Las humanidades en el siglo XX. La literatura, I y II, Tomos VII y VIII, (coord.), México, Difusión Cultural Universidad Nacional Autónoma de México, 1978. 
 Repeticiones, ensayos sobre literatura mexicana, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1979. 
 Intervención y pretexto, ensayos de literatura comparada e iberoamericana, México, Centro de Estudios Literarios, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981. 
 El día de tu boda (reflexión sobre la fotografía durante el período de la Pos-Revolución Mexicana), México, Martín Casillas / SEP, 1982. 
 La lengua en la mano (Ensayos sobre literatura comparada), México, Premiá, 1984. 
 Cuentistas mexicanos del siglo XX. Vol. I: Fin del viejo régimen (compiladora), México, SEP / INBA / DDF, 1984. 
 Bordando sobre la escritura y la cocina (coord. y presentación), México, INBA / SEP, 1984. 
 Erosiones, ensayos, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 1985. 
 Guía de forasteros, estanquillo literario, editora y fundadora, Volúmenes I, II, III, IV, V, 1984-1986, México, INBA. 
 Borrones y borradores, ensayos sobre literatura colonial, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992. 
 Notas y comentarios sobre Alvar Nuñez Cabeza de Vaca (coord.), México, Grijalbo/ Conaculta, 1993. 
 La Malinche, sus padres y sus hijos, (coord.), México, UNAM, 1994. 
 Esguince de cintura, ensayos sobre literatura mexicana del siglo XX, México, Conaculta, 1994. 
 Sor Juana Inés de la Cruz ¿Hagiografía o autobiografía?, México, Universidad Nacional Autónoma de México/ Grijalbo, 1995. 
 Sor Juana Inés de la Cruz: Saberes y placeres, México, Instituto Mexiquense de Cultura, 1996. 
 Sor Juana Inés de la Cruz: El sistema de la comparación y la hipérbole, México, Conaculta, 2000. 
 Musée du Louvre, Chaussures Peintes / Painted Shoes / Calzados Pintados / Gemalte Schuhe, [Margo Glantz (text), Catherine Belanger (concept) & Lois Lammerhuber (photography)], Baden, Edition Lammerhuber, 2011. 
 La Malinche, sus padres y sus hijos, (coord.), 2da. edición, México, Taurus, 2013.

Сводные издания 
 Obras reunidas I: La literatura colonial, México, Fondo de Cultura Económica, 2006
 Obras reunidas II, Narrativa, México, Fondo de Cultura Económica, 2008
 Obras reunidas III, Ensayos sobre literatura popular mexicana del siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2010

Избранные премии и награды 
Премия Национального автономного университета (1991)
Национальная премия за достижения в науке и искусстве (2004)
 Медаль Университета Хуаны Инес де ла Крус «За заслуги» (2005)
Золотая медаль Национального института изящных искусств (2010)
 Золотая медаль факультета философии Национального автономного университета за 50 лет преподавания (2010)
Премия Международной книжной ярмарки за литературу на романских языках (2010)
Премия города Мехико за заслуги в культуре (2012)
Премия Manuel Rojas Ibero-American Narrative Award(2015)
В 2019 году, в возрасте 89 лет Марго Гланц была удостоена премии Нуэво Леона Альфонсо Рейеса за шестидесятилетний вклад в интеллектуальную и гуманистическую область в Монтеррее.

Почётные звания 
Почётный профессор факультета философии Национального автономного университета (1994). Член Мексиканской академии языка (1995). Почётный доктор Автономного университета штата Нуэво-Леон (2010). Почётный доктор Национального автономного университета (2011).

Примечания

Литература 
Margo Glantz: Ensayos y Relatos. Margo Glantz y la crítica/ Celina Manzoni, coord. Madrid, Editorial Excultura, 2003; ISBN 980-6647.
 Bravo M.D., Treviño B.E. Margo Glantz: 45 años de docencia.  México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2006; ISBN 970-32-2936-0.
 Estrategias autobiograficas en Latinoamerica (siglos XIX-XXI): generos - espacios – lenguajes/ Claudia Gronemann, Patrick Imbert, Cornelia Sieber (eds.). Hildesheim: Olms, 2010 (к 80-летию писательницы)

Ссылки 
В Виртуальной библиотеке Сервантеса
Видеоинтервью, 2009
Видеоинтервью, 2010
Видеоинтервью, 2012

Писательницы Мексики
Эссеисты Мексики
Дипломаты Мексики
Члены Мексиканской академии языка
Выпускники Университета Монтклер
Преподаватели Университета Монтклер
Лауреаты Ибероамериканской прозаической премии Мануэля Рохаса